Lucien Haffen (1888-1968), peintre français ;
 Yvonne Jean-Haffen (1895-1993), artiste peintre, dessinatrice, graveuse et céramiste française.